Кержако́в — русская фамилия. Происходит от слова кержак.

Известные носители 
 Кержаков, Александр Анатольевич (род. 1982) — российский футболист, тренер.
 Кержаков, Михаил Анатольевич (род. 1987) — российский футболист.